Pakistanische Badmintonmeisterschaften werden seit 1953 ausgetragen. Ein jährlicher Austragungsrhythmus wurde angestrebt, konnte jedoch nicht immer realisiert werden. 2010 fanden die Meisterschaften zum 53. Mal statt. Mannschaftsmeisterschaften werden seit der Saison 1962/1963 ausgetragen.

Austragungsorte

Die Titelträger

Einzelnachweise 

		

 
Erstveranstaltung 1953
Liste (Badminton)